Intense (album Embraze)
 Intense (album Armina van Buurena)